Lange Gasse 17 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Lange Gasse 17 (Dinkelsbühl)
 Lange Gasse 17 (Quedlinburg)